OKJ steht für:
 Flughafen Okayama (IATA-Code), japanischer Flughafen
 Okada Air (ICAO-Code), ehemalige nigerianische Fluggesellschaft

okj steht für:
 Oko-Juwoi (ISO-639-3-Code), eine der großandamanischen Sprachen

Abkürzung